

Тертл-Лейк — місто, штат Північна Дакота
 Тертл-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Тертл-Лейк — селище, штат Вісконсин
 Тертл-Лейк — переписна місцевість, штат Монтана
 Тертл-Лейк — переписна місцевість в окрузі Волворт, штат Вісконсин